Diogo Pires, dit en latin Didacus Pyrrhus Lusitanus, un humaniste et poète juif marrane du .
 Diogo Pires, devenu Salomon Molkho après sa conversion au judaïsme, un Juif marrane du  qui se proclama Messie, et périt par le feu pour apostasie.
 Diego Pires, un footballeur brésilien jouant pour Guarani Esporte Clube.
 Diogo Pires le Jeune, un sculpteur portugais du  et .
 Diogo Pires le Vieux, un autre sculpteur portugais du  et , père ou oncle du précédent.